Ramis est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Sant Julià de Ramis, commune espagnole de la province de Gérone, en Catalogne, dans la comarque de Gironès.

Patronyme 

 Harold Ramis (1944-2014), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Iván Ramis (né en 1984), footballeur espagnol ;
 Jean-Pierre Ramis (né en 1943), mathématicien français ;
 Joan Ramis i Ramis (1746-1819), avocat, écrivain et historien espagnol ;
 Macarena Ramis (née en 1975), mannequin et présentatrice de télévision chilienne ;
 Roger Ramis (1902-1985), joueur français de rugby à XV.